Llista d'asteroides del 85.001 al 86.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 85001–85100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 85101–85200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 85201–85300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 85301–85400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 85401–85500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 85501–85600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 85601–85700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 85701–85800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 85801–85900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 85901–86000 [ modifica]